Skatologie (altgriechisch , Genitiv von  „Kot“) hat folgende Bedeutungen:

 wissenschaftliche Untersuchung von Exkrementen, siehe Koprologie
 Vorliebe für anale Ausdrücke, auch Fäkalsprache
 Gebrauch analer Ausdrücke in literarischen Texten, siehe Skatologische Literatur

Siehe auch: